Sodoku, une maladie infectieuse transmise par la morsure d'un rat.
Sudoku, un jeu de type mots-croisés faisant appel à la logique.